Alfredo de Edimburgo y Sajonia-Coburgo-Gotha (Londres, 15 de octubre de 1874 - Merano, 6 de febrero de 1899), era nieto de la reina Victoria y fue príncipe heredero del Ducado de Sajonia-Coburgo y Gotha.

Familia 
Hijo del Alfredo de Sajonia-Coburgo-Gotha, duque de Edimburgo, y de la gran duquesa María Aleksándrovna de Rusia.

El príncipe Alfredo nació en el palacio de Buckingham el 15 de octubre de 1874 y fue bautizado el 27 de noviembre en ese mismo palacio. Sus padrinos fueron la reina Victoria; el zar Alejandro II; el káiser Guillermo I; Victoria, princesa heredera de Alemania; Ernesto II de Sajonia-Coburgo-Gotha; y el príncipe de Gales (futuro Eduardo VII).

Era conocido por su familia como Joven Affie, para diferenciarlo de su padre.

Biografía 

Creció principalmente con sus hermanas María, Victoria Melita, Alejandra y Beatriz en Inglaterra durante los primeros años de su vida. Alfredo, era un niño talentoso pero sensible. Recibió una educación estricta y puramente alemana del tiránico tutor Dr. Rolfs, a quien le encantaba humillar al príncipe delante de testigos. Alfredo también sufrió mucho al ser separado de sus hermanas y de su padre, que a menudo estaba ausente como oficial naval británico activo. Su madre, considerada insensible y estricta, abogó por la crianza estricta de su hijo. Su infancia y juventud en Coburgo era infeliz y sin alegría, solo lejos de casa se sentía cómodo y florecido.

En 1893, el duque Ernesto II de Sajonia-Coburgo-Gotha murió sin heredero, la sucesión recaía entonces en el Príncipe de Gales, futuro Eduardo VII, quien renunció a sus derechos sobre este título debido a que la ley de sucesión del gran ducado no permitía que este recayera sobre un heredero de otro reino. Este por lo tanto recayó entonces en su hermano Alfredo, Duque de Edimburgo, y padre de Alfredo Alejandro. Hasta entonces su familia había residido en Clarence House pero al convertirse su padre en soberano del ducado se mudaron al Castillo Rosenau, cerca de Coburgo. 

El heredero del Ducado de Sajonia-Coburgo-Gotha se integró en la infantería en Potsdam, en Alemania. Su gusto por la vida disoluta era incompatible con la vida militar que no le seducía particularmente. Contrajo la sífilis, que lo llevó a terribles depresiones, por los sufrimientos físicos.

En 1895 una circular de la corte británica anunció su compromiso con la duquesa Elsa de Wurtemberg, hija del duque Eugenio de Wurtemburg y la gran duquesa Vera Constantinovna de Rusia. El matrimonio nunca se llevó a cabo.

Muerte

Aparentemente contrajo matrimonio secreto en Potsdam en 1898 con Mabel Fitzgerald. Algunos autores clasifican esa información como falsa.

Se desconocen las circunstancias exactas de la muerte de Alfredo y se han publicado diversos relatos. Las memorias de su hermana María simplemente dicen que su salud "se rompió", y otros escritores han dicho que tenía "tisis". El Times publicó un relato que decía que había muerto de un tumor, mientras que la Nobleza completa da el relato generalmente aceptado de que se "disparó a sí mismo". 

El 6 de enero de 1899, se ausentó de las celebraciones por las bodas de plata de sus padres por una aparente depresión nerviosa. Sin embargo, ese día se disparó en la cabeza con un revólver. Varios autores han especulado sobre las razones por las que podría haberse suicidado. Un autor, Frank Bush, afirmó haber sido descendiente de un matrimonio secreto entre Alfredo y Mabel Fitzgerald, nieta del cuarto duque de Leinster , y afirmó que la fricción entre Alfred y su familia por el "matrimonio secreto" fue la causa del suicidio. A pesar de la falta de evidencia documental y la falta de referencia contemporánea, otros autores han repetido la afirmación de Bush de que Alfred y Mabel se casaron, incluidos John van der Kiste y Bee Jordaan en Dehest Affie, y la afirmación se repite como un hecho en la historia familiar oficial Das Haus von Sachsen-Coburg und Gotha ).

 Después del intento de suicidio por tres días estuvo en el castillo de Friedenstein en Gotha y luego fue enviado al Sanatorio Martinnsbrunn en Merano, Tirol austriaco, donde falleció a las 4.15 p. m. del 6 de febrero de 1899, a la edad de 24 años. Fue enterrado en el Mausoleo Ducal de Glockenburg en Coburgo. El duque Alfredo culpó a su esposa por la muerte de su hijo y se separó de ella. Ahogó su dolor en alcohol muriendo solo un año después.

Con su desaparición la sucesión ducal recayó en su tío, Arturo de Sajonia-Coburgo-Gotha. Este renunció a ese derecho por demanda de la reina Victoria y con él también su único hijo, Arthur de Connaught. Pasando entonces el ducado a su primo Carlos Eduardo, hijo póstumo de su tío Leopoldo, duque de Albany.

Títulos y tratamientos 
 15 de octubre de 1874 - 23 de agosto de 1893: Su Alteza Real el príncipe Alfredo de Edimburgo.
 23 de agosto de 1893 -  6 de febrero de 1899: Su Alteza Real el príncipe heredero de Sajonia-Coburgo y Gotha.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Miembros de la Orden de la Jarretera
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja
Príncipes de Reino Unido
Nobles de Alemania del siglo XIX
Príncipes de Sajonia-Coburgo-Gotha
Nacidos en Londres
Fallecidos en Merano